Вик-Экзампле́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Муниципалитет расположен на расстоянии около 250 км на юг от Парижа, 145 км на юг от Орлеана, 40 км на юго-восток от Шатору.

Население 

Население — 334 человек (2007).

Достопримечательности 

 Церковь Сен-Мартен (), XII век

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini